Chupa-cabra é uma suposta criatura responsável por ataques sistemáticos a animais rurais em regiões da América, como Porto Rico, Flórida, Nicarágua, Chile, México e Brasil. O nome da criatura deve-se à descoberta de várias cabras mortas em Porto Rico com marcas de dentadas no pescoço e o seu sangue drenado. Uma vez que não existem registros da sua real existência, o chupa-cabra é um elemento da criptozoologia.

História 
O primeiro ataque relatado ocorreu em março de 1995 em Porto Rico. Neste ataque, oito cabras foram encontradas mortas, cada uma com três perfurações no tórax e totalmente esvaídas de sangue. 

Logo após os primeiros registros dos incidentes em Porto Rico, várias mortes de animais foram relatadas em outros países como a República Dominicana, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Panamá, Peru, Brasil, Estados Unidos e México.

Cultura popular 
A lenda foi mencionada em várias séries:
 No quarto episódio da 16ª temporada da série South Park;
 No 21º episódio de As Aventuras de Jackie Chan;
 No 29º episódio do desenho animado O Laboratório de Dexter;
 No 238º episódio da série de animação japonesa Gintama;
 A partir do 17º episódio, é um dos vilões principais da série de heróis japoneses Goseiger;
 No filme da animação do Scooby-Doo e o Monstro do México;
 Em Mutante Rex e Ben 10;
 No oitavo episódio da quarta temporada de Grimm: Contos de Terror.
 No 11º episódio da temporada 4 de X-Files.
 Na série de animação Phineas & Ferb.
 No quinto episódio da segunda temporada de The Walking Dead.
 No 18º episódio da sexta temporada de Bones
 No quinto episódio da primeira temporada da série Black-ish.
No 3º episódio da quinta temporada de The Grim Adventures of Billy and Mandy.

Ligações externas 
 

Ufologia
Criptídeos
Lendas dos Estados Unidos
Lendas do Brasil